Pseudocalotes — рід ящірок агамідових, ендемічних для Південно-Східної Азії.

Види роду Pseudocalotes 
Індокитайська група:
Pseudocalotes andamanensis 
Pseudocalotes bapoensis 
Pseudocalotes brevipes 
Pseudocalotes floweri 
Pseudocalotes kakhienensis 
Pseudocalotes khaonanensis 
Pseudocalotes kingdonwardi 
Pseudocalotes microlepis 
Pseudocalotes poilani 
Pseudocalotes ziegleri 

Сундалендська група:
Pseudocalotes baliomus 
Pseudocalotes cybelidermus 
Pseudocalotes dringi 
Pseudocalotes drogon 
Pseudocalotes flavigula 
Pseudocalotes guttalineatus 
Pseudocalotes larutensis 
Pseudocalotes rhaegal 
Pseudocalotes rhammanotus 
Pseudocalotes saravacensis 
Pseudocalotes tympanistriga 
Pseudocalotes viserion

Примітки

Джерела 
 (1843). Systema Reptilium, Fasciculus Primus, Amblyglossae. Vienna: Braumüller & Seidel. 106 pp. + indices. (Pseudocalotes, new genus, p. 46). ().
,  (2000). "A review of the genus Pseudocalotes (Squamata: Agamidae), with description of a new species from West Malaysia". Amphibia-Reptilia 21: 193–210.
,  (2001). "A  new species of Pseudocalotes from Bukit Larut, West Malaysia". Herpetologica 57 (3): 255–265.
, , , ,  (2014). "Three new species of Pseudocalotes (Squamata: Agamidae) from southern Sumatra, Indonesia". Zootaxa 3841 (2): 211–238. (Pseudocalotes cybelidermus, new species; P. guttalineatus, n. sp.; P. rhammanotus, n. sp.).
 (1980). Phylogenetic relationships and historical biogeographical relationships of the genera in the family Agamidae (Reptilia: Lacertilia). PhD dissertation. University of Michigan.
 (1935). The Fauna of British India, including Ceylon and Burma. Reptilia and Amphibia. Vol. II.—Sauria. London: Secretary of State for India in Council. (Taylor and Francis, printers). xiii + 440 pp. + Plate I + 2 maps. (Calotes andamanensis, p. 205; C. floweri, pp. 186–187; C. kakhiensis, pp. 188–189; C. kingdon-wardi, new species, pp. 204–205; C. microlepis, 187-188).
, , ,  (2008). "A new species of the genus Pseudocalotes (Squamata: Agamidae) from peninsular Thailand". The Thailand Natural History Museum Journal 3 (1): 25–31.
 (2010). "A new species of the Genus Pseudocalotes (Squamata: Agamidae) from Vietnam". Russian Journal of Herpetology 17 (1): 31–40. Full article.
 (2010). "Systematic and taxonomic revaluation of four little known Asian agamid species, Calotes kingdonwardi Smith, 1935, Japalura kaulbacki Smith, 1937, Salea kakhienensis Anderson, 1879 and the monotypic genus Mictopholis Smith, 1935 (Reptilia: Agamidae)". Zootaxa 2514: 1–23. Preview
,  (2013). "Rediscovery of Calotes andamanensis Boulenger, 1891, and assessment of its generic allocation". Herpetozoa 26 (1/2): 3-13.
Pseudocalotes. The Reptile Database. www.reptile-database.org

Роди плазунів
Агамові